A 2008-as WTCC makaói nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság tizenkettedik fordulója. 2008. november 16-án rendezték meg a Circuito Da Guia-n, Makaóban.

Első futam

Második futam

További információk 

 Eredmények

Makao
Makaó sportélete